

Sigle 

 Alta. Corte Costituzionale – organo costituzionale della Repubblica Italiana
 Anterior cingulate cortex – corteccia cingolata anteriore
 America's Cup Class – classe di imbarcazioni a vela
 Appliances Components Companies – un'azienda produttrice di compressori
 Atlantic Coast Conference – lega sportiva del campionato universitario sportivo statunitense NCAA
 Area Control Center – denominazione internazionale del Centro di controllo d'area, la "sala radar" preposta alla fornitura dei servizi del traffico aereo ai voli controllati generalmente in una intera regione di informazioni di volo e alle zone di controllo in essa contenute.
 Asian Canoe Confederation
 Australian Crime Commission – Commissione contro il crimine australiano
 Adaptive Cruise Control – Controllo velocità di crociera adattativo
 Assetto Corsa Competizione – Simulatore di guida per PC sviluppato da Kunos Simulazioni
 Apparato centrale computerizzato - Apparato centrale in uso nella gestione della circolazione ferroviaria

Biologia molecolare 

ACC – codone adenina-citosina-citosina che codifica per la treonina

Codici 

 ACC – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale Kotoka, Accra, Ghana
 ACC – è il simbolo della banda stagnata o della latta e si usa sulle etichette dei prodotti per identificare il materiale usato per il confezionamento

Geologia 

 ACC – Argille e Calcari di Canetolo – provincia di Parma – sintema stratigrafico dell'Emilia-Romagna

Medicina

 Arresto cardio-circolatorio
 Agenesia del corpo calloso

Altri progetti